Charles Tupper (1821-1915), sixième premier ministre du Canada

Charles Tupper est aussi un nom pouvant désigner:

Charles Hibbert Tupper (1855-1927), homme politique canadien de l'Ontario
Charles H. P. Tupper (1887-1950), homme politique canadien de la Colombie-Britannique
 (né en 1942), homme politique américain du Texas

Autre
, immeuble gouvernemental canadien à Ottawa

Voir aussi

Tupper, Charles